«Етноосвіта» — проєкт, який було створено у рамках нової програми Українського культурного фонду «Культура плюс» КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості»  у співпраці з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та «Рівненським обласним молодіжним пластовим вишкільним центром».
Курс вивчення культурної спадщини Полісся, здобуття практичних навичок у сфері народних промислів та мистецтв з метою профорієнтації та розвитку власної справи та/або здійснення освіти на основі регіональних традицій.

Історія проєкту 

У 2020—2021 роках за підтримки Українського культурного фонду команда проєкту залучила до процесу підвищення кваліфікації в рамках програми «Етноосвіта» вчителів гуртків, аби ті, у свою чергу, навчили дітей та молодь своїх громад поліським ремеслам та прадавній традиції мистецтв Полісся. Було створено та апробавано програму підвищення кваліфікації вчителів позашкільної освіти та керівників гуртків у напрямку дослідження, збереження та популяризації дітьми та молоддю культурної спадщини Рівненщини на основі пластової методики роботи.

Елементи нематеріальної культурної спадщини Рівненщини 
Під час створення курсу «Етноосвіта» було залучено повну інформацію щодо елементів нематеріальної культурної спадщини Рівненської області.

 обряд Водіння Куста
 бортництво
 поліський солоспів
 традиція серпанкового ткацтва 
 гра на дудці-викрутці

Такоож була включена інформація про регіональні особливості вишивки, роботи з природніми матеріалами, писанкарства, фольклору тощо.

Амбасадори НКС Рівненської області 
До розробки та реалізації даного курсу були залучені носії елементів, дослідники та практикуючі майстри народної творчості, які працюють у тому чи іншому напрямку, зокрема:

 Віктор Ковальчук
 Олексій Нагорнюк
 Орися Рябунець
 Микола Тимчак
 Раїса Цапун
 Сергій Гаврилюк
 Ірина Кухар
 Юрій Ковальчук
 Олена Медведєва
 Ніна Рабчевська
 Лілія Молодцова
 Вікторія Степанюк
 Віра Зиль

Примітки